Okręty US Navy o nazwie USS "Carson City":
 Pierwszy USS "Carson City" (PF-50) był fregatą typu Tacoma. W służbie w latach 1944-1945. Następnie służył pod banderą radziecką i japońską.
 Drugi USNS "Carson City" (T-EPF-7) jest szybkim transportowcem typu Spearhead.

Carson City